La mujer desnuda puede referirse a:

 La mujer desnuda, al libro The Naked Woman (título original en inglés)  publicado en 2004 por el zoólogo y etólogo británico Desmond Morris.
 La mujer desnuda, novela de la uruguaya Armonía Somers publicada en 1950.
 La mujer desnuda, película de Argentina dirigida en 1955 por Ernesto Arancibia.
 La mujer desnuda, película de México dirigida en 1953 por Fernando Méndez.
 La mujer desnuda, película de Italia dirigida en 1953 por Carmine Gallone.